Тиглатпаласар:

 Тиглатпаласар I
 Тиглатпаласар II
 Тиглатпаласар III